Ligusticum kamtschaticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Ligusticum kamtschaticum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
kamtschaticum